Droisy puede referirse a: 

 Droisy, comuna francesa situada en Eure.
 Droisy, comuna francesa situada en Alta Saboya.